Атенион (Athenion; ) може да се отнася за:

 Атенион († 101 пр.н.е.), вожд на робите в Сицилия
 Атенион от Марония, гръцки художник от Марония, Тракия, 4-3 век пр.н.е.
 Атенион, гръцки поет на комедии
 Атенион, гръцки лекър, 3-1 век пр.н.е.

Вижте също 
 Атиней (пояснение) (Athenaios)